Шевченко Олексій Миколайович (1978) — український скульптор і реставратор.
 Шевченко Олексій Миколайович (1992) — український футболіст, воротар.